Franz Carl Egloff ist der Name folgender Personen:

* Franz Carl Egloff (Ratsherr) (1645–1725), Schweizer Politiker
 Franz Carl Anton Egloff (1679–1741), Schweizer Arzt und Hochschullehrer